Taiwan deltog i de olympiska sommarspelen 1992 med en trupp. De tävlade under namnet Kinesiska Taipei och det blev ett silver till landet.

Baseboll

Gruppspel

Slutspel
{{Round4
|4 augusti | Taiwan|5| Japan|2
|4 augusti | USA|1| Kuba|6
|5 augusti | Taiwan|1| Kuba|11}}

BågskytteDamernas individuella Lai Fang-Mei - Kvartsfinal, 7:e plats (2-1)
 Lin Yi-Yin - Åttondelsfinal, 13:e plats (1-1)
 Liu Pi-Yu - Rankningsrunda, 51:e plats (0-0)Damernas lagtävling'''
 Lai, Lin och Liu - Åttondelsfinal, 11:e plats (0-1)

Referenser

1992 i Kina-Taipei
Nationer i olympiska sommarspelen 1992
1992